Stinnett, une ville américaine, dans l’État du Texas.

 Sandra Stinnett, une statisticienne américaine spécialisée dans les biostatistiques de l'ophtalmologie.